Sandifort ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Sandifort (1742–1814), niederländischer Anatom 
 Gerard Sandifort (1779–1848), niederländischer Mediziner
 Jan Bernard Sandifort (1745–1827), niederländischer Mediziner

Siehe auch:
 Sandiford
 Sandfort